Marijo, svibnja kraljice (pjesma) - pučka crkvena pjesma
Marijo svibnja kraljice (smotra) - smotra crkvenog pučkog pjevanja u Baranji